Го́ты:

Народы 
 Готы — германский народ II—IX веков.
 Крымские готы — этническая группа готов, обитавшая на территории Крыма в III веке.

Субкультуры 
 Готы — молодёжная субкультура, возникшая в 1970-е годы.
 Кибер-готы — молодёжная субкультура, появившаяся в начале 1990-х годов.

Мультипликационные фильмы 
 Готы — четыре персонажа в мультсериале South Park.

См. также 
 Гот
 Готика (значения)
 Гуты (готландцы)